TUC steht für:
 Flughafen San Miguel de Tucumán (IATA-Code) in Argentinien
 Taylor’s University College in Malaysia
 Technische Universität Chemnitz (TU Chemnitz), deutsche Universität
 Technische Universität Clausthal (TU Clausthal), deutsche Universität
 Teinainano Urban Council, Hauptstadt von Kiribati, siehe South Tarawa
 Time of Useful Consciousness, siehe Druckkabine #Time of Useful Consciousness
 Trades Union Congress, Gewerkschaftsdachverband in Großbritannien 
 TUC (Marke), Salzgebäckmarke von Mondelēz International

Tuc steht für:
 Tukan (Sternbild)

tuc steht für:
 Mutu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen in Morobe Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Tuk Tuk
 TUK
 Tuck

Abkürzung